La  des championnats du monde de volley-ball féminin a été organisée à Prague, en Tchécoslovaquie, du 2 au .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Deuxième tour

Classement 1-12

Poule E

Poule F

Classement 13-16

Demi-finales

Demi-finales 9-12

Demi-finales 5-8

Demi-finales 1-4

Finales

Places 11-12

Places 9-10

Places 7-8

Places 5-6

Places 3-4

Places 1-2

Classement final 

1986
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1986
Volley-ball feminin 1986
Monde feminin 1986
Volley-ball à Prague
Monde feminin
1986 en Tchécoslovaquie